Wooler (merk), auto- en motorfietsmerk
 Wooler (plaats), plaats in Engeland